Суперкубок Англии по футболу 2018 года () — 96-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 5 августа 2018 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились победитель Премьер-лиги сезона 2017/18 «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии сезона 2017/18 «Челси».

Перед матчем 
Для Маурицио Сарри это был первый официальный матч в качестве главного тренера Челси. Меж тем, для Хосепа Гвардиолы это был второй кубковый финал в качестве тренера Манчестер Сити — в сезоне 2017/2018" в финале Кубка лиги был обыгран Арсенал.

Челси попытается победить в Суперкубке впервые с 2009 года, когда они в серии пенальти обыграли 4—1 Манчестер Юнайтед. В последующих 4 финалах лондонцы терпели поражения. Манчестер Сити же выиграл оба своих последних матча на «Уэмбли». Так, в февральском финале сезона 2017/2018 Кубка лиги был обыгран Арсенал со счётом 3—0, а затем в апрельском матче чемпионата был обыгран Тоттенхэм 3—1. Однако Сити не побеждал в 3 матчах подряд на Уэмбли с марта 1970 года.

В рамках Суперкубка Англии команды встречались 1 раз — в 2012 году. Матч завершился победой Манчестер Сити 3—2.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2017/2018
 Кубок Англии по футболу 2017/2018

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Англии на сайте Футбольной ассоциации Англии
 Суперкубок Англии на сайте стадиона «Уэмбли»

2018
Суперкубок Англии
Суперкубок Англии 2018
Суперкубок Англии 2018
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Август 2018 года
События 5 августа
Футбольные соревнования в Лондоне
2018 год в Лондоне